Инья́цио Аба́те (; ) — итальянский футболист, защитник.

Сын футболиста Беньямино Абате. Один из самых быстрых и выносливых защитников в мировом футболе.

Карьера

Клубная 
Иньяцио Абате — воспитанник «Милана», но начал свою карьеру в клубе серии С1 «Наполи», в который был отдан в аренду. Затем Абате сменил несколько команд — «Сампдорию», в которой не провёл ни одной игры, «Пьяченцу» и «Модену». В 2007 году часть прав на футболиста купил «Эмполи», в котором, по условиям сделки, Абате провёл сезон.

23 июля 2008 года Абате был продан в клуб «Торино», за часть прав на футболиста (другая часть осталась у «Эмполи») туринский клуб заплатил 2 млн евро. 15 октября 2008 года Абате в матче с «Аталантой» получил травму щиколотки, которая вывела его из игры на два месяца. 7 декабря игрок вернулся на поле. В 2009 году вернулся в «Милан». В сезоне 2009/10 под руководством Леонардо Абате, первоначально выходивший на замену на место правого полузащитника, сместился в защиту. В следующем сезоне, с приходом Массимилиано Аллегри, Абате закрепился в качестве основного правого защитника «Милана», сыграв в 37 матчах.

Международная 

Абате выступал за молодёжные сборные Италии всех возрастов, участвовал в Олимпиаде в Пекине.

11 ноября 2011 года дебютировал за сборную Италии в гостевом товарищеском матче против Польши. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу итальянцев. Он выступал за сборную Италии на чемпионате Европы 2012.

Достижения 
 «Милан»
 Чемпион Италии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2011, 2016

 Сборная Италии
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Милан»